Перьево:
 Перьево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Перьево — посёлок в Вологодском районе Вологодской области, Спасское сельское поселение.